Okoth ist der Familienname folgender Personen:

 George Okoth-Obbo, ugandischer Diplomat, UN-Sonderberater für Schutzverantwortung
 Nick Okoth (* 1983), kenianischer Boxer
 Zacchaeus Okoth (* 1942), Erzbischof von Kisumu